Maximiliano Hernández (acteur), een Amerikaans acteur geboren in 1973
Maximiliano Hernández Martínez, een fascistisch politicus en militair uit El Salvador, en president van dat land van 1931 tot 1944.